Het ATP-toernooi van Istanboel 2018 (met de officiële naam TEB BNP Paribas Istanbul) werd gespeeld van 30 april tot en met 6 mei 2018. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Koza World of Sports facility in Istanboel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen
Voor het toernooi
  Borna Ćorić → vervangen door  Taro Daniel
  Pablo Cuevas → vervangen door  Dušan Lajović
  Oleksandr Dolgopolov → vervangen door  Michail Joezjny
  Filip Krajinović → vervangen door  Malek Jaziri
  Horacio Zeballos → vervangen door  John Millman

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Istanboel
2018